«Снежная королева» — советский художественный полнометражный цветной фильм-сказка с элементами мультипликации, поставленный на киностудии «Ленфильм» в 1966 году режиссёром Геннадием Казанским по мотивам одноимённой сказки Ханса Кристиана Андерсена. Фильм снят по сценарию Евгения Шварца, написанному на основе его же  сказочной пьесы. Премьера фильма в СССР состоялась 6 ноября 1967 года.

Сюжет 

Морозным зимним вечером Снежная Королева похитила брата Герды, Кея, и превратила его сердце в осколок льдинки. Герда, желая вернуть брата домой, отправляется на его поиски. Через многое придётся ей пройти, чтобы добраться до чертогов Снежной Королевы и вырвать его из ледового плена. В поисках любимого брата Герда попадает в замок к хитрому, коварному и в то же время смешному королю, знакомится с лесными разбойниками. 

На пути у девочки будет много преград, но верное сердце Герды одолеет все невзгоды...

В ролях 
 Валерий Никитенко — Сказочник
 Елена Проклова — Герда
 Вячеслав Цюпа — Кей
 Евгения Мельникова — Бабушка
 Наталья Климова — Снежная Королева
 Николай Боярский — Коммерции Советник
 Евгений Леонов — Король Эрик XXIX
 Ирина Губанова — Принцесса Эльза
 Георгий Корольчук — Принц Клаус
 Ольга Викландт — Атаманша
 Эра Зиганшина — Маленькая разбойница
 Андрей Костричкин — Домовой
 Вера Титова — Чернильница

Съёмочная группа 
 Сценарий — Евгения Шварцапо мотивам сказки Х. К. Андерсена
 Постановка — Геннадия Казанского
 Главный оператор — Сергей Иванов
 Главный художник — Борис Бурмистров
 Режиссёр — Н. Русанова
 Оператор — Вадим Грамматиков
 Композитор — Надежда Симонян
 Текст песен — Евгений Шварц, Соломон Фогельсон
 Монтаж — Ирина Новожилова

Награды 
 Приз «Золотой орёл» муниципалитета столицы Колумбии Боготы лучшему молодёжному фильму и премия Елене Прокловой за лучшее исполнение женской роли (1970);
 Приз МГК ВЛКСМ «Алая гвоздика» Елене Прокловой на Всесоюзной неделе детского фильма за участие в фильме (1967).

См. также 
 Снежная королева (мультфильм, 1957)

Примечания

Ссылки 
 
 «Снежная королева» на сайте киностудии «Ленфильм»
 

Фильмы СССР 1966 года
Фильмы-сказки СССР
Фильмы студии «Ленфильм»
Новогодние фильмы СССР
Экранизации «Снежной королевы»
Экранизации произведений Евгения Шварца